Ugglelöss (Strigiphilus) är ett släkte av insekter som beskrevs av Eric Georg Mjöberg 1910. Ugglelöss ingår i familjen fjäderlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjäderlöss